A 2017-es úszó-világbajnokságon a férfi 100 méteres mellúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték, a Duna Arénában. A győztes a címvédő Adam Peaty lett.

Selejtező

Elődöntő

Döntő

Források 
Az előfutamok eredménye
Az elődöntők eredménye
A döntő eredménye

Úszás a 2017-es úszó-világbajnokságon